Alanthus ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alanthus (Kansas), im Gove County
 Alanthus (Virginia), im Culpeper County
 Alanthus Grove, im Gentry County, Missouri
 Alanthus Hill, im Hancock County, Tennessee